Street ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Street Barry (1733–1801), englische Sängerin, Tänzerin und Bühnenschauspielerin
 Anne Penfold Street (1932–2016), australische Mathematikerin und Hochschullehrerin

 Cecil Street (1884–1965), britischer Schriftsteller und Offizier
 Ernest Street (1878–1964), englischer Fußballspieler
 Gabby Street (1882–1951), US-amerikanischer Baseballspieler
 Geoffrey Street (1894–1940), australischer Politiker
 George Edmund Street (1824–1881), englischer Architekt

 J. Curry Street (1906–1989), US-amerikanischer Physiker

 Jeff Street (* 1948), englischer Fußballspieler
 Jessie Street (1889–1970), australische Feministin und Autorin

 Kevin Street (* 1977), englischer Fußballspieler
 Maryan Street (* 1955), neuseeländische Politikerin
 Peter Street (* 1902), grönländischer Katechet und Landesrat

 Picabo Street (* 1971), US-amerikanische Skirennläuferin
 Randall S. Street (1780–1841), US-amerikanischer Politiker
 Richard Street (um 1943–2013), US-amerikanischer Sänger
 Stephen Street (* 1960), englischer Musikproduzent
 Terry Street (* 1948), englischer Fußballspieler
 Thomas Street (1621–1689), englischer Astronom
 Tony Street (1926–2022), australischer Politiker

Street ist der Name folgender Orte:

in England:
 Street (Somerset), Stadt in Somerset
 Street (Cumbria)
 Street (Devon)
 Street (Lancashire)
 Street (North Yorkshire)

und in den Vereinigten Staaten:
 Street (Maryland)

Street steht für:
 Street (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Street Unicycling, Disziplin im Einradfahren, siehe Einrad #Street Unicycling

Siehe auch:
 James Street 
 Streets (Begriffsklärung)
 Striet